Horadada puede referirse a:

Una horadada, forma de relieve que resulta cuando la erosión ha atravesado una masa de rocas de la cual subsiste un puente natural o un arco.
Cañón de la Horadada, gargantas de origen cárstico atravesadas por el río Pisuerga a su paso por Villaescusa de la Torre, Olleros de Pisuerga y Mave en la Provincia de Palencia.
Isla de la Horadada, islote situado a la entrada de la Bahía de Santander, España. 
Pilar de la Horadada, municipio de la Comunidad Valenciana, en España.
Torre de la Horadada, pedanía dependiente de Pilar de la Horadada.
Unión Deportiva Horadada, equipo de fútbol de la Tercera división española.